Klie ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Klie (1858–1913), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, Lyrikerin und jahrzehntelange Freundin von Ricarda Huch
 Hagen Klie, deutscher Wasserskifahrer
 Hans-Peter Klie (* 1956), deutscher Künstler
 Matthias Klie (* 1961), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher